

Aziende
Fresenius – azienda tedesca di sanità
Fresenius Kabi – società della Fresenius
Fresenius Medical Care – società della Fresenius nella tecnologia medica

Persone

Carl Remigius Fresenius (1818-1897) – chimico tedesco fondatore del Instituts Fresenius
Eduard Fresenius (1874-1946) – farmacista tedesco
Georg Fresenius (1808-1866) – medico e botanico tedesco

Johann Philipp Fresenius (1705-1761) – teologo tedesco
Ludwig Fresenius (1886-1936) – chimico tedesco
Paul von Fresenius (1857-1928) – generale tedesco
Richard Fresenius (1844-1903) – pittore tedesco
Theodor Wilhelm Fresenius (1856-1936) – chimico tedesco
Ulrich von Fresenius (1888-1962) – politico tedesco

Altro
Fresenius (Texas) – località del Texas, USA
Fresenius-Preis – premio della società tedesca di chimica
Fresenius’ Zeitschrift für Analytische Chemie – giornale di chimica analitica
SGS Institut Fresenius – società tedesca di analisi di laboratorio